Піре́-сюр-Сеш () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на захід від Парижа, 22 км на південний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Піре-сюр-Сеш і Шансе було об'єднано в новий муніципалітет Піре-Шансе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 851 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2330,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Піре-сюр-Сеш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Піре-сюр-Сеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен